Leistungsfähigkeit steht für:

 körperliche Leistungsfähigkeit
 kognitive bzw. geistige Leistungsfähigkeit, siehe Intelligenz
 betriebswirtschaftliche Leistungsfähigkeit, siehe Kapazität (Wirtschaft)
 volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit, siehe Inlandsprodukt und Leistung (Volkswirtschaftslehre)
 steuerliche Leistungsfähigkeit, siehe Leistungsfähigkeitsprinzip

Siehe auch:

 
 Leistung